A 2004-es WTA Tornák listája.

Naptár

Felirat 
 B: Borítás
 K: Kemény
 Fű: Fűves
 S: Salak
 Sz: Szőnyeg
 Ka: Kategória
 1 … 5: Tier I … V
 G: Grand Slam
 M: Masters
 O: Olimpia

B = Belgium
E = Spanyolország

Statisztikák 

W
WTA-szezonok